Карл Карлович Аперат (Карлис Аператс), (; , Рига — , село Мозули) — латвийский военачальник, штандартенфюрер Ваффен-СС.

Биография 
Родился в Риге. Закончил Петровскую городскую гимназию, затем работал бухгалтером.

В 1915 году вступил в Императорскую армию.

В 1918 году вступил в Латвийскую армию. Во время присоединения Латвии к СССР избежал репрессий.

Во время оккупации Латвии Третьим Рейхом вступил в Латышский легион СС.

Смерть 

Будучи раненым в живот в бою у моста через Синюю (село Мозули), застрелился из-за угрозы попасть в плен.

Примечания

Источники 
 Karlis Aperats
 Fellgiebel W.P., Elite of the Third Reich, The recipients of the Knight’s Cross of the Iron Cross 1939—1945: A Reference, Helion & Company Limited, Solihull, 2003, ISBN 1-874622-46-9.
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5.
 Scherzer, Veit (2007). Ritterkreuzträger 1939—1945 Die Inhaber des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939 von Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS, Volkssturm sowie mit Deutschland verbündeter Streitkräfte nach den Unterlagen des Bundesarchives (in German). Jena, Germany: Scherzers Miltaer-Verlag. ISBN 978-3-938845-17-2.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Военачальники Латвии
Военные Российской империи
Офицеры СС
Погибшие в боях Второй мировой войны
Латышские коллаборационисты
Застрелившиеся в СССР